Saint-Mars-de-Coutais, municipi francès a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic 
 Saint-Mars-de-Locquenay, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Mars-d'Égrenne, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Mars-d'Outillé, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Mars-du-Désert (Loira Atlàntic), municipi francès a la regió de país del Loira, departament de Loira Atlàntic 
 Saint-Mars-du-Désert (Mayenne), municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Mars-la-Brière, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Mars-la-Jaille, municipi francès a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic
 Saint-Mars-la-Réorthe, municipi francès al departament de Vendée 
 Saint-Mars-sous-Ballon, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Mars-sur-la-Futaie, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Mars-sur-Colmont, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Mars-Vieux-Maisons, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Cantó de Saint-Mars-la-Jaille, divisió administrativa francesa al departament de Loira Atlàntic
 Chalo-Saint-Mars municipi francès al departament de l'Essonne